Johannes XII. ist der Name folgender Personen:

 Johannes XII., Papst 937/939–964
 Johannes XII. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel 1294 bis 1303 
 Yoannis XII. von Alexandria, koptischer Patriarch von Alexandria 1480 bis 1483 
 Johannes XII. von Bucca († 1430), Bischof von Leitomischl und von Olmütz, Administrator von Prag und von Waitzen